Заполя́рье:
 Заполярье — географическое понятие, обозначающее область севернее Северного полярного круга до Северного полюса в Северном полушарии и южнее Южного полярного круга в Южном полушарии.
 «Заполярье» — бывшая российская авиакомпания.
 «Заполярье» — российская авиационная транспортная компания, специализируется на грузовых перевозках в районах Крайнего Севера.
 «Заполярье» — телерадиокомпания в Ненецком АО.
 Заполярье — деревня в Белозерском районе Курганской области, упразднена в 2001 г.

См. также